Outfit steht für:
 die das äußere Erscheinungsbild bestimmende Kleidung
 amerikanischer Slangbegriff für eine Truppe, z. B. das italo-amerikanische Mafia-Syndikat Chicago Outfit
 Outfit (Markt-Media-Studie), Markt-Media-Studie der Spiegel-Gruppe zum Thema Bekleidung und Armbanduhren (seit 1986)

The Outfit steht für:
 The Outfit, deutscher Titel Revolte in der Unterwelt, US-amerikanischer Spielfilm von John Flynn (1973)
 The Outfit (1993), US-amerikanischer Spielfilm von J. Christian Ingvordsen (1993)
 The Outfit (2022), US-amerikanischer Spielfilm von Graham Moore (2022)
 The Outfit (Computerspiel), Third-Person-Shooter von Relic Entertainment (2006)

Siehe auch: